Amt Winsen an der Luhe steht für:

 Amt Winsen an der Luhe (bis 18. Jahrhundert) im Fürstentum Lüneburg, siehe Liste der Ämter und Vogteien im Fürstentum Lüneburg
 Amt Winsen an der Luhe (19. Jahrhundert) im Königreich Hannover, siehe Landdrostei Lüneburg #Amt Winsen an der Luhe
 Beide zusammengefasst unter Amt Winsen (Luhe)